Deux gouvernements français portent ce nom :

 Gouvernement Louis Mathieu Molé (1836-1837)
 Gouvernement Louis Mathieu Molé (1837-1839)